Acanthoctesia é uma infraordem de lepidópteros, da subordem Glossata; na qual compreende uma única superfamília.

Sistemática
 Ordem Lepidoptera
 Subordem Glossata
 Infraordem Acanthoctesia (Minet, 2002)
 Superfamília Acanthopteroctetoidea (Davis, 1978)

Glossata
Acanthoctesia